słonecznik – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 Słonecznik – formacja skalna w Karkonoszach
 Słonecznik – część Pasymia, dawniej wieś
 Słonecznik – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg
 Słonecznik – album muzyczny zespołu Wolna Grupa Bukowina
 Słonecznik – dawna gmina w województwie olsztyńskim
 Słonecznik – dawna gromada

Zobacz też 

 Galaktyka Słonecznik – galaktyka w gwiazdozbiorze Psów Gończych
 słoneczniczek – rodzaj roślin z rodziny astrowatych